Арк се може односити на:
 Арк (Аверон), насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Аверон
 Арк (Вар), насељено место у Француској у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, у департману Вар
 Арк (Лот), насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи Пиринеји, у департману Лот
 Арк (Од), насеље и општина у јужној Француској у региону Лангедок-Русијон, у департману Од
 Арк (Па де Кале), насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па де Кале, у департману Па де Кале
 Арк Дило, насеље и општина у источном делу централне Француске у региону Бургундија, у департману Јон
 Арк ла Батај, насеље и општина у северној Француској у региону Горња Нормандија, у департману Приморска Сена
 Арк сир Тил, насеље и општина у источном делу централне Француске у региону Бургоња, у департману Златна обала
 Арк су Монтно, насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Ду
 Арк су Сикон, насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Ду
 Арк ле Гре, насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Горња Саона
 Арк е Сенан, насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Ду
 Арк ан Бароа, насељено место у Француској у региону Шампања-Ардени, у департману Горња Марна
 Бонвал сир Арк, насеље и општина у источној Француској у региону Рона-Алпи, у департману Савоја
 Арк (Изер), река у Француској